Berending steht für:

Orte:
 Berending (North Bank Region), einen Ort in der gambischen North Bank Region
 Berending (West Coast Region), einen Ort in der gambischen West Coast Region

 Berending (Kultstätte), das „Heilige Krokodilbecken von Berending“, bei Berending (North Bank Region)